Ке́вин Ро́берт Макне́лли (; ) — британский актёр, наиболее известный по роли Джошами Гиббса в серии фильмов «Пираты Карибского моря».

Биография 
Кевин Макнелли родился 27 апреля 1956 года в городе Бристоль, Англия. Детство провёл в Бирмингеме, где окончил школу. В 16 лет он устроился на свою первую работу — в Репертуарный театр Бирмингема. Через год он получил стипендию для обучения в Королевской академии драматического искусства.

В 1976 году дебютировал в кино. На 2023 год Кевин снялся более чем в 160 фильмах и сериалах.

В 2012 году Макнелли озвучил персонажа игры «Assassin’s Creed III» Роберта Фолкнера, который сильно похож на Джошами Гиббса из серии фильмов «Пираты Карибского моря».

Несмотря на обширную фильмографию, включающую разноплановые роли второго плана в разных жанрах, на протяжении своей карьеры Макнелли не имел наград в кино. Лишь в 2022 году он получил сразу 2 премии: «LA Shorts International Film Festival» и «Marbella International Film Festival» в категории «Лучший актёр» за роль Портоса в короткометражном фильме «Мушкетёр». В 2009 году был номинирован на премию Лоренса Оливье в категории «Лучшая роль второго плана» за роль Лебедева в спектакле «Иванов».

Личная жизнь 
Имеет дочь Рэйчел от бывшей подруги Стиви Харрис. С 1994 года жил в гражданском браке с шотландской актрисой Филлис Логан, от которой у него есть сын Дэвид (род. 1996). В 2011 году супруги официально зарегистрировали брак.

Избранная фильмография

Примечания 

Киноактёры Великобритании